Жеан () — прозвище ряда бразильских футболистов.

Известные носители 
 Жеан Карлос Донде () — р. 1983 году
 Жеан Рафаэл Вандерлей Морейра () — р. 1986 году
 Жеан Пауло Фернандес () — р. 1972 году
 Жеан Карлос Витте () — р. 1977 году
 Жеан Алиссон до Насименто Сантос () — р. 1981 году
 Жеан Пабло Мазаро () — р. 1988 году
 Жеан Карлос Маседо да Силва () — р. 1980 году
 Жеан Феррейра Нарде () — р. 1979 году
 Жеан де Оливейра да Ролт () — р. 1981 году
 Жеан Пауло Батиста де Франса () или Жеан Баптиста () — р. 1981 году
 Жеан Агостиньо да Силва () или Жеан Кариока () — р. 1988 году
 Жеан Карло Карвальо Мариано () или Жеан Карло () — р. 1986 году
 Жеан Карлос Салес Бемвиндо () или Жеан Карлос () — р. 1984 году
 Жеан Карлос Пирес () или Жеан Карлос () — р. 1978 году
 Жеан Карлос да Силва Феррейра () или Жеан Карлос () — р. 1982 году
 Жеан Карлос Алвес Корал () или Жеан Корал () — р. 1988 году